– eingedeutscht auch Bukett – steht für:
 Blumenstrauß, harmonische Zusammenstellung von Blumen
 Bouquet (Wein), würziger Duft von Weinen
 Bouquet (digitales Fernsehen), Programmpaket eines Senders oder einer Senderkette
 Bouquet (Argentinien), Ort in Argentinien
 Bouquet (Gard), Gemeinde im Département Gard, Frankreich
 Bouquet, anderer Name für das Wedge-Produkt (Topologie)
 Le Bouquet, Ortsteil von Loubeyrat, Département Puy-de-Dôme, Frankreich

Bouquet ist der Familienname folgender Personen:
 Carole Bouquet (* 1957), französische Schauspielerin
 Chloé Bouquet, Geburtsname von Chloé Valentini (* 1995), französische Handballspielerin
 Henri Bouquet (1719–1765), Schweizer Söldner
 Jacques Bouquet (1933–2009), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean-Claude Bouquet (1819–1885), französischer Mathematiker
 Jean-Louis Bouquet (1898–1978), französischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Jules Bouquet, französischer Ringer
 Martin Bouquet (1685–1754), französischer Kleriker und Historiker
 Michel Bouquet (1925–2022), französischer Schauspieler
 Michel Bouquet (Reiter) (* 1951), französischer Vielseitigkeitsreiter 
 Nicholas Bouquet (1842–1912), deutscher Soldat

Siehe auch:
 Bouquet garni, Kräutermischung
 Bukettraube (auch Bouquet Blanc), Weißweinsorte
 Boquet
 Bucket